Казале (Casale, Cazale) — фамилия итальянского происхождения.
 Казале, Антонио (1932—2017) — итальянский актёр.
 Казале, Джон (John Cazale; 1935—1978) — американский актёр.
 Казале, Николо (род. 1998) — итальянский футболист.
 Казале, Николя (Nicolas Cazalé; род. 1977) — французский актёр.

Топонимы 
 Казале — деревня на Гаити, главный центр проживания польской общины страны. 
 Казале (Casale) — распространённая составная часть названий населённых пунктов в Италии (Казале-Монферрато, Казале-Мариттимо и др.)

Составные названия 
 Казале-Мариттимо — коммуна в регионе Тоскана, в провинции Пиза.
 Казале-Монферрато — итальянский город в провинции Алессандрия региона Пьемонт.

Другое 
 «Казале» — итальянский футбольный клуб из города Казале-Монферрато

См. также